Вишњева се може односити на:

 Вишњева (Котор), насеље у општини Котор у Црној Гори;
 Вишњева (Сјеница), насеље у општини Сјеница у Србији.